Seute Deern ist der Name folgender Schiffe:

 Seute Deern (Schiff, 1919), eine Bark
 Seute Deern (Schiff, 1928), ein Fahrgastschiff in Berlin
 Seute Deern (Schiff, 1939), eine Gaffelketsch, auch bekannt als Seute Deern II
 Seute Deern (Schiff, 1961), ein Seebäderschiff